Hákonardrápa (« drápa de Hákon ») est le nom de plusieurs poèmes scaldiques. 

 En l'honneur du roi de Norvège Hákon le Bon :
Hákonardrápa de Guthormr sindri. 

 En l'honneur du jarl de Lade Hákon Sigurðarson :
 Hákonardrápa d'Einarr skálaglamm (vers 985 ; une strophe conservée dans la Fagrskinna, 16) ; 
 Hákonardrápa de Hallfreðr vandræðaskáld ;
 Hákonardrápa de Tindr Hallkelsson ;
 Hákonardrápa de Þórleifr Rauðfeldarson jarlsskáld.

 En l'honneur du roi de Norvège Hákon Hákonarson :
Hákonardrápa de Gizurr Þorvaldsson ;
Hákonardrápa d'Óláfr Þórðarson hvítaskáld ;
Hákonardrápa d'Óláfr Leggsson svartaskáld.

Annexes

Notes et références

Articles connexes 

 Hákonarflokkr
 Hákonarkviða
 Hákonarmál

Liens externes 

 Les huit Hákonardrápur en vieux norrois. 

Poème scaldique